Trois navires de la marine américaine (U.S. Navy) ont porté le nom USS Wadsworth, en l'honneur du Commodore Alexander S. Wadsworth (1790–1851), un officier de la marine américaine ayant participé à la guerre anglo-américaine de 1812:
 , un destroyer de classe Tucker lancé en 1915 et radié en 1936.
 , un destroyer de classe Fletcher lancé en 1943 et a servi pendant les dernières années de la Seconde Guerre mondiale. Il a été transféré en Allemagne de l'Ouest et rebaptisé Z-3 en 1959. Il a été transféré en Grèce en 1980 et rebaptisé Nearchos ; il a été mis hors service en 1991.
 , une frégate à missiles guidés de la classe Oliver Hazard Perry de , lancé en 1978. Il a été transféré en Pologne et rebaptisé ORP Generał Tadeusz Kościuszko en 2002.

Sources
 

Wadsworth